Brody (Oekraïne), een stad in het oblast Lviv

 Brody-Parcele, een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Brody (powiat Nowotomyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Nowotomyski
 Brody (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Brody (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Wadowicki
 Brody (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Tucholski
 Brody (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Łaski
 Brody (powiat Zielonogórski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski
 Brody (gemeente in powiat Żarski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Brody (powiat Żarski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Żarski
 Brody (powiat Nowodworski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Nowodworski
 Brody (powiat Płoński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Płoński
 Brody (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Brody (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Brody (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Tczewski
 Brody (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Brody (powiat Konecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Brody (gemeente in powiat Starachowicki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Starachowicki
 Brody (powiat Starachowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Starachowicki
 Brody (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski

Personen
 Adam Brody, een Amerikaans acteur
 Adrien Brody, een Amerikaans acteur
 György Bródy, een Hongaars waterpolospeler
 Tal Brody, een Amerikaans-Israëlisch basketbalspeler